Колач се може односити на:
 Колач, мањи слатки комад пецива
 Колач (пециво), врста пецива који се прави за одређене празнике
 Славски колач